Ejby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ejby (Middelfart Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejby Sogn på Fyn
 Ejby Station – jernbanestation
 Ejby Kommune – tidligere administrativ enhed
 Ejby (Glostrup) – en bebyggelse og et ejerlav i Glostrup Sogn
 Ejbybunkeren – militært anlæg
 Ejby (Korsløkke Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Korsløkke Sogn i det østlige Odense
 Ejby (Køge Kommune) – en by i Ejby Sogn på Østsjælland
 Ejby (Lejre Kommune) – en by i Rye Sogn på Midtsjælland